De finale van de Coppa Italia van het seizoen 1984–85 werd gehouden op 30 juni en 3 juli 1985. Sampdoria nam het op tegen AC Milan. De heenwedstrijd in het San Siro in Milaan eindigde met 0–1 in een uitzege voor Sampdoria. De terugwedstrijd in het Stadio Luigi Ferraris in Genua werd eveneens gewonnen door Sampdoria, dat zo voor het eerst in de geschiedenis de Coppa in ontvangst mocht nemen.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

1985
Coppa Italia
AC Milan
UC Sampdoria
Sportevenement in Milaan